Rhythm & Hymns — второй альбом группы Mattafix, релиз которого состоялся в ноябре 2007 года. Альбом включает благотворительный сингл «Living Darfur».

Список композиций

Позиции в чартах 

Альбомы Mattafix